Упа́тниекс () — латышская фамилия. Известные носители:

 Упатниекс, Роланд (1932—1994) — латышский саночник, тренер и конструктор.
 Упатниекс, Юрис (род. 1936) — американский физик латышского происхождения.